Alsjösjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Alsjösjön (Oskars socken, Småland), sjö i Nybro kommun,  (13,9 ha)
Alsjösjön (Vissefjärda socken, Småland), sjö i Emmaboda kommun,  (31,1 ha)
Alsjösjön, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun,  (3,42 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn